Соревнования в беге на 800 метров у женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили c 15 по 18 августа на Пекинском национальном стадионе.

Знаменитая Мария Мутола из Мозамбика шестой раз подряд выступала на этой дистанции на Олимпийских играх (1988, 1992, 1996, 2000, 2004 и 2008). На этот раз олимпийская чемпионка 2000 года заняла пятое место.

Победу достаточно неожиданно и одновременно уверенно одержала 18-летняя кенийка Памела Джелимо. Она на 1,20 сек опередила в финале чемпионку мира 2007 года на этой дистанции свою соотечественницу Джанет Джепкосгеи. Джелимо установила в финале мировой рекорд среди юниоров и взрослый рекорд Африки. Третьей стала опытная марокканка Хасна Бенхасси, которая была второй на Играх 2004 года в Афинах и второй после Джепкосгеи на чемпионате мира 2007 года. 29-летняя россиянка Светлана Клюка уступила Бенхасси 0,21 сек и осталась четвёртой. Впоследствии Клюка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, но её результаты были аннулированы только с лета 2009 года, таким образом её олимпийский результат 2008 года остаётся в силе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (2:00,00) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (2:01,30) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда остались прежними.

Результаты

Первый раунд 
Первые три спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в полуфинал попадают ещё шесть участниц, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменок.

Время результатов указано в секундах.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Полуфиналы 
Первые две спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в финал соревнований. Также в финал попадают ещё две участницы, показавшие лучшее время среди всех остальных спортсменок.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Примечания 

Ж